Mužská čtyřhra Chile Open 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do deblové soutěže santiagského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct párů. Obhájci titulu byli Španělé Roberto Carballés Baena a Alejandro Davidovich Fokina, kteří nestartovali společně. Davidovich Fokina se rozhodl zúčastnit souběžně hraného Open 13 Provence v Marseille. Spoluhráčem Carballése Baeny se stal Federico Coria, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Klaasena s McLachlanemem.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, italsko-argentinský pár Simone Bolelli a Máximo González, který ve finále za 90 minut zdolal argentinsko-španělskou dvojici Federico Delbonis a Jaume Munar po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. 35letý Bolelli na okruhu ATP Tour vybojoval šestý deblový titul a pro 37letého Gonzáleze to bylo deváté takové turnajové vítězství, jež získal s osmým rozdílným partnerem.

Nasazení párů 

  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (semifinále)
  Austin Krajicek /  Franko Škugor (1. kolo)
  Marcelo Demoliner /  Santiago González (čtvrtfinále)
  Simone Bolelli /  Máximo González (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Chile Open
Sport v Chile v roce 2021
ATP Tour 2021